Курц (, в переводе означает короткий) — немецкая фамилия.

Куртц 
 Куртц, Кэтрин (род. 1944) — американская писательница.
 Куртц, Пол (1925—2012) — американский философ.

Курц 
 Курц, Адольф (1888—1959) — германский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.
 Курц, Арон (1891—1964) — американский поэт на идише, драматург, редактор, эссеист.
 Курц, Бруно (род. 1957) — немецкий художник-абстракционист.
 
 Курц, Вильгельм (1834—1878) — немецкий ботаник и садовод.
 Курц, Генрих (1805—1873) — немецкий историк.
 Курц, Герман (1813—1873) — немецкий писатель и историк литературы.
 Курц, Ефрем (1900—1995) — российский и американский дирижёр.
 Курц, Зельма (1874—1933) — австрийская оперная певица.
 Курц, Зигфрид (1930—2023) — немецкий дирижёр и композитор.
  (1853—1944) — немецкая писательница и переводчица.
 Курц, Иоганн Генрих (1809—1890) — протестантский богослов.
 Курц, Карл (1898—1933) — австрийский футболист и тренер.
 Курц, Марко (род. 1969) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Курц, Оливер (род. 1971) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1992 года.
 Курц, Отто (1908—1975) — австрийско-британский историк и теоретик искусства.
 Курц, Роберт (род. 1943) — немецкий публицист и журналист.
 Курц, Себастьян (род. 1986) — австрийский государственный и политический деятель, федеральный канцлер Австрии (2017—2019, 2020—2021).
 Курц, Томас (род. 1928) — один из разработчиков языка программирования BASIC.
 Курц, Тони (1913—1936) — немецкий альпинист.
 Курц, Эдмунд (1908—2004) — американский виолончелист российского происхождения.
 Курц, Эсфирь Марковна (1915—1981) — молдавский советский сценарист и редактор.

Кёрц 
 Кёрц, Свуси (род. 1944) — американская театральная актриса.

Топонимы 
 Курц — населенный пункт в округе Клей, Миннесота, США.

См. также 
 Куртц, Леопольд — персонаж комиксов о Хеллбое.
 Полковник Курц — персонаж повести «Сердце тьмы» и художественного кинофильма «Апокалипсис сегодня».